Nague Hamadi — aldeia do Egito
 Biblioteca de Nague Hamadi — conjunto de manuscritos gnósticos encontrados na aldeia homônima